Park, een aangelegd gebied met een recreatieve functie
 Het Park (Rotterdam), een park nabij de Euromast in Rotterdam
 Park (Kasteel Staverden), een park in Nederland
 Park (Nuenen), een parkje en centrale ruimte te Nuenen
 Park (Brugge), een plein in de Belgische stad Brugge met het Koningin Astridpark (Brugge)
 Park (film), een Amerikaanse film uit 2006
 Park (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Park (Land van Cuijk), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk
 Park (metrostation), een metrostation in Brussel
 Park (restaurant), voormalig restaurant met Michelinster in Kenmare, Ierland
 Schouwburg Het Park, een theater in Hoorn (Noord-Holland)
 Het Park (televisieserie), een Vlaamse televisieserie die liep van 1993 tot 1995
 Radio Park, een lokale radio in Brasschaat, Antwerpen (België)
 Abdij van Park, een Norbertijnerabdij in Park bij Leuven
 Bedrijvenpark, een verzameling bedrijven, ook wel bedrijventerrein
 Kantoorpark, een verzameling kantoren
 Wagenpark, een verzameling wagens met een gelijk doel of een gelijke eigenaar, bijvoorbeeld de wagens van de brandweer
Voor personen met de familienaam Park, zie Biografielijst P-Pa.

Zie ook 
Parken (doorverwijspagina)